Gloucester County är ett county i Kanada.   Det ligger i provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gloucester County gränsar till Restigouche.

Terrängen i Gloucester County är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Countyn i New Brunswick